

Patronyme 
 Joseph de Montclar (1625-1690), général de Louis XIV, commandant la place de Landau.

Toponymes

Espagne 
 Montclar, commune de Catalogne.

France 
Plusieurs communes portent le nom de Montclar :
 Montclar, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
 Montclar, dans l'Aude.
 Montclar, dans l'Aveyron.
 Montclar-de-Comminges, en Haute-Garonne.
 Montclar-Lauragais, en Haute-Garonne.
 Montclar-sur-Gervanne, dans la Drôme.

Voir aussi 
 Saint-Georges-de-Montclard, commune de la Dordogne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France